Spur des Falken steht für:

 Spur des Falken (1968), deutscher Film von Gottfried Kolditz
 Die Spur des Falken, US-amerikanischer Film von John Huston (1941)